Le tournoi d'Indianapolis 2007 est un tournoi de tennis professionnel masculin joué sur dur qui s'est déroulé du 23 au . Il fait partie de la saison américaine précédant l'US Open.

Faits marquants 
 Dmitri Toursounov remporte son  sur le circuit ATP en battant en finale Frank Dancevic.
 Dans le tableau de double, Juan Martín del Potro et Travis Parrott se défont en finale de Teymuraz Gabashvili et Ivo Karlović. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.
 En quart de finale, Sam Querrey signe face à James Blake le record du nombre d'aces consécutifs en une rencontre (10 aces).

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Indianapolis
 Saison 2007 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Indianapolis
ATP 2007
Tennis aux États-Unis en 2007
Tennis en juillet 2007